Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Pacific Life Open 2005 проходили з 7 по 20 березня на відкритих кортах з твердим покриттям Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллс (Каліфорнія, США). Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Петрова і Меган Шонессі з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Марія Кириленко /  Марія Емілія Салерні

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Pacific Life Open, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд